Acamas (en grec ancien  / , « infatigable ») est un nom d'origine grecque qui peut désigner plusieurs personnages de la mythologie grecque :
 Acamas le cyclope, un des cyclopes forgerons ;
 Acamas de Thrace et Acamas de Dardanie, deux meneurs troyens dans la guerre de Troie ;
 Acamas fils de Thésée, héros de la tribu attique des Acamantides.

Voir aussi 
 (2594) Acamas, un astéroïde, nommé d'après Acamas de Thrace